Osoby o tym nazwisku:
 Orlando Quevedo – rzymskokatolicki duchowny
 Paulo César Quevedo – meksykański aktor telewizyjny i piosenkarz
 Silvia Quevedo – peruwiańska siatkarka

Inne:
 Quevedo – stacja metra w Madrycie
 Quevedo – miasto w Ekwadorze
 Quevedo – kanton w Ekwadorze